Widnall ist der Familienname folgender Personen:

 Sheila Widnall (* 1938), US-amerikanische Strömungsmechanikerin und Wissenschaftsmanagerin
 William B. Widnall (1906–1983), US-amerikanischer Politiker